

Géographie

Chaînes de montagnes 
Les Alpes sont d'abord une chaîne de montagnes d'Europe.

Les régions et massifs suivants en sont des sous-ensembles :
 les Alpes d'Allgäu ;
 les Alpes d'Ammergau ;
 les Alpes bavaroises ;
 les Alpes de Berchtesgaden ;
 les Alpes bernoises ;
 les Alpes de Brandenberg ;
 les Alpes carniques ;
 les Alpes du Chiemgau ;
 les Alpes d'Ennstal ;
 les Alpes de Fiemme ;
 les Alpes françaises ;
 les Alpes du Nord ;
 les Alpes du Sud ;
 les Alpes de Gailtal ;
 les Alpes glaronaises ;
 les Alpes de Gutenstein ;
 les Alpes italiennes ;
 les Alpes juliennes ;
 les Alpes kamniques ;
 les Alpes de Lechtal ;
 les Alpes lépontines ;
 les Alpes maritimes ;
 les Alpes de Mürzsteg ;
 les Alpes occidentales ;
 les Alpes grées ;
 les Alpes cottiennes ;
 les Alpes ligures ;
 les Alpes maritimes ;
 les Alpes orientales centrales ;
 les Alpes atésines ;
 les Alpes de Stubai ;
 les Alpes de l'Ötztal ;
 les Alpes sarentines ;
 les Alpes noriques ;
 les Alpes de Kitzbühel ;
 les Alpes de Zillertal ;
 les Alpes de Tux ;
 les Alpes de Gurktal ;
 les Alpes de Lavanttal ;
 les Alpes rhétiques ;
 les Alpes de Stubai ;
 les Alpes bergamasques ;
 les Alpes pennines ;
 les Alpes de Provence ;
 les Alpes rhétiques ;
 les Alpes slovènes ;
 les Alpes suisses ;
 les Alpes de Türnitz ;
 les Alpes uranaises ;
 les Alpes vaudoises ;
 les Alpes d'Ybbstal.

Ailleurs dans le monde, les chaînes de montagnes suivantes sont aussi nommées « Alpes » par analogie :
 les Alpes albanaises en Albanie, Kosovo et Monténégro ;
 les Alpes apuanes en Italie ;
 les Alpes d'Arrochar au Royaume-Uni ;
 les Alpes australiennes en Australie ;
 les Alpes de Corée en Corée du Nord ;
 les Alpes dinariques dans les Balkans ;
 les Alpes de Fynske au Groenland ;
 les Alpes d'Issaquah dans l'État de Washington, aux États-Unis ;
 les Alpes japonaises au Japon :
 les , ou ,
 les , ou ,
 les , ou  ;
 les Alpes de Lyngen en Norvège ;
 les Alpes mancelles dans la Sarthe, en France ;
 les Alpes de Norlund au Groenland ;
 les Alpes pontiques en Turquie ;
 les Alpes Princesse Caroline-Mathilde au Groenland ;
 les Alpes Princesse Élisabeth au Groenland ;
 les Alpes scandinaves en Scandinavie ;
 les Alpes de Stauning au Groenland ;
 les Alpes du Sud en Nouvelle-Zélande ;
 les Alpes de la Tchouïa, en Russie :
 les Alpes de Transylvanie en Roumanie ;
 les Alpes Trinity en Californie, aux États-Unis ;
 les Alpes de Yeongnam en Corée du Sud ;
 le massif des Alpilles en France ;
 les Montes Alpes sur la Lune.

Entités territoriales 
En France, les départements suivants :
 Alpes-de-Haute-Provence ;
 Alpes-Maritimes ;
 Hautes-Alpes.
et les régions suivantes :
 Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Toponymie 

 l'Alpe d'Huez, une station de sports d'hiver sur la commune du même nom, du département de l'Isère ;
 Châteauroux-les-Alpes, une commune du département des Hautes-Alpes ;
 Les Deux Alpes, une station de sports d'hiver sur la commune d'Huez, du département de l'Isère ;
 Saint-André-les-Alpes, une commune du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
 La Salle-les-Alpes, une commune du département des Hautes-Alpes.

Autres sens 
 Alpes, un groupe de rock français.

Voir aussi 

 Géographie des Alpes
 
 
 , , 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France